Sandholme – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire
 Sandholme – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire